Henrichmann ist der Familienname folgender Personen:

 Jakob Henrichmann (um 1482–1576), deutscher Humanist, Jurist und Geistlicher
 Marc Henrichmann (* 1976), deutscher Politiker (CDU)